Венон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Венон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер